Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Gewasbescherming